Zhijiang ist mehrdeutig. Es bezeichnet:
den Autonomen Kreis Zhijiang (Huaihua) der Dong (芷江侗族自治县) in der bezirksfreien Stadt Huaihua der chinesischen Provinz Hunan
die Großgemeinde Zhijiang (Großgemeinde) (芷江镇), dessen Hauptort
die Stadt Zhijiang (Yichang) (枝江市) in der bezirksfreien Stadt Yichang der chinesischen Provinz Hubei